Kanders ist der Familienname folgender Personen:

 Kristina Kanders  (* 1962), deutsche Schlagzeugerin, Perkussionistin, Songwriterin und Sängerin
 Ludger Kanders (*  1958), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Kander